Gourmantché peut désigner :
les Gourmantchés, un peuple d'Afrique de l'Ouest
 le gourmantché, une langue gur